Аймар — фамилия. Известные носители:

 Аймар-Вернэ, Жак (1662—?) — французский крестьянин-лозоход.
 Аймар, Дарио (род. 1995) — эквадорский футболист.
 Аймар, Карлос (, род. 1950) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Аймар, Лусиана (род. 1977) — аргентинская хоккеистка на траве, четырёхкратная призёрка Олимпийских игр.
 Аймар, Пабло (, род. 1979) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник португальского клуба «Бенфика».
 Аймар, Робер (, род. 1936) — генеральный директор CERN (2004—2008), директор ITER (1994—2003).

См. также 
 Аймара (значения)
 :en:Aimar
 :en:Aimard
 :de:Aimerich
 :de:Aimery